Мовильон () — фамилия французского происхождения.

 Мовильон, Элеазар де (; 1712—1779) — реформатский проповедник и писатель, личный секретарь курфюрста Фридриха.
  — немецкий инженер и военный писатель.

Примечания